Atlantic Sharks Karlskrona är Blekinges äldsta bowlingklubb. Den bildades 1951. Deras hemmahall är Cyber-Zone Saltö. Klubben spelar i Div 1 Södra Götaland.

Externa länkar
 http://www3.idrottonline.se/BKAtlanticSharks-Bowling/

Bowlingklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1951